Saint-Sauveur – comune canadese del Québec

 Saint-Sauveur  – comune francese del dipartimento delle Alte Alpi
 Saint-Sauveur  – comune francese del dipartimento del Côte-d'Or 
 Saint-Sauveur  – comune francese del dipartimento della Dordogna
 Saint-Sauveur  – comune francese del dipartimento del Finistère
 Saint-Sauveur  – comune francese del dipartimento dell'Alta Garonna
 Saint-Sauveur  – comune francese del dipartimento della Gironda
 Saint-Sauveur  – comune francese del dipartimento dell'Isère 
 Saint-Sauveur  – comune francese del dipartimento del Meurthe e Mosella
 Saint-Sauveur  – comune francese del dipartimento dell'Oise
 Saint-Sauveur  – comune francese del dipartimento dell'Alta Saona
 Saint-Sauveur  – comune francese del dipartimento della Somme
 Saint-Sauveur  – comune francese del dipartimento della Vienne
 Saint-Sauveur-sur-Tinée  – comune francese del dipartimento delle Alpi Marittime